En , Pokrzywna désigne :

 Pokrzywna, village de la voïvodie de Łódź,
 Pokrzywna, village de la voïvodie de Mazovie,
 Pokrzywna, village de la voïvodie d'Opole.